Дебют команды Венгрии на Паралимпийских играх состоялся в 1972 году, на летней Паралимпиаде в Гейдельберге, Германия. Четверо венгерских паралимпийцев принимали участие в беговых видах лёгкой атлетики. В следующий раз Венгрия появилась только на Летней Паралимпиаде 1984. На зимних Паралимпийских играх Венгрия впервые участвовала в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Медали

Летние паралимпийские игры

Зимние паралимпийские игры

Примечания

См. также 
 Венгрия на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Венгрия на Паралимпийских играх